

Patronymes 
Kornilov (masculin ; ) ou Kornilova (féminin ; ), également Korniloff (transcription désuète), est un patronyme russe notamment porté par :
 Boris Kornilov (1907-1938), poète soviétique ;
 Denis Kornilov (1986-), sauteur à ski russe ;
 Ivan Kornilov (1899-1953), général soviétique de la Seconde Guerre mondiale ;
 Lavr Kornilov (1870-1918), général russe ;
 Natasha Korniloff (), costumière russe active à Londres, notamment pour David Bowie ;
 Serge Korniloff (1945-), photographe français ;
 Vadim Korniloff (1972-), peintre et illustrateur français ;
 Vladimir Kornilov (1806-1854), amiral russe.

Autres 
 Affaire Kornilov, tentative de coup d'État du général Lavr Kornilov contre le gouvernement provisoire russe  en 1917
 Amiral Kornilov, croiseur de la marine impériale russe

Patronyme russe